Schwedengraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Schwedengraben (Trebel–Ryck), eine Pseudobifurkation zwischen Trebel und Ryckgraben in Mecklenburg-Vorpommern
 Schwedengraben (Trubbach), rechter Oberlauf des Trubbach (zur Wiesent) bis nahe Gosberg, Gemeinde Pinzberg, Landkreis Forchheim, Bayern; ist linker Wiesent-Abzweig

Ort:
 Schwedengraben (Wüstung), eine ehemalige Siedlung im Erzgebirge